27-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в 1995 году в немецком Дуйсбурге (ранее чемпионат уже проводился здесь в 1979 и 1987 годах). Были разыграны 24 комплекта наград, в том числе 15 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 9 || 3 || 3 || 15
|-
| 2 || align=left |  || 3 || 5 || 5 || 13
|-
| 3 || align=left |  || 2 || 1 || 4 || 7
|- 
| 4 || align=left |  || 1 || 4 || 1 || 6
|- 
| 5 || align=left |  || 2 || 2 || 1 || 5
|- 
| 6 || align=left |  || 0 || 1 || 4 || 5
|- 
| 7 || align=left |  || 2 || 0 || 2 || 4
|- 
| 8 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|- 
| 9 || align=left |  || 0 || 3 || 0 || 3
|-
| 10 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 14 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 17 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 18 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Итого || 24 || 24 || 24 ||72
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 1995 года 

Спорт в Германии в 1995 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге